Rădulești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Rădulești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Rădulești (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare
 Rădulești (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman
 Rădulești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea